Bachus i Ariadna – balet Alberta Roussela
 Bachus i Ariadna – obraz Tycjana
 Bachus i Ariadna – obraz Guida Reni